Wauthier est un nom propre français et belge qui peut faire référence à :

Prénom 

 Gautier ou Wauthier  de Drincham (1150-1176), seigneur flamand ;
 Wauthier de Malonne (?-1169), évêque polono-namurois ;
 Wauthier de Masny ( 1310-1372), militaire anglo-hennuyer.

Patronyme 

 Jean Wauthier (1926-1967), missionnaire catholique français ;
 Jean-Luc Wauthier (1950-2015), poète et essayiste belge ;
 Jean-Philippe Wauthier (né en 1979), animateur québécois ;
 Michel Wauthier (1946-2012), homme politique belge ;
 Renaud Wauthier (1898-1981), aviateur français.

Autre 
 Wauthier-Braine, section de commune belge.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme belge